What the Daisy Said é um filme mudo norte-americano de 1910, dirigido por D. W. Griffith.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1910
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes da Biograph Company
Filmes em língua inglesa
Filmes gravados em Nova Jérsei
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco